Slag bij Ampfing (1322) of de Slag bij Mühldorf
 Slag bij Ampfing (1800), onderdeel van de napoleontische oorlogen